Schadau heißen folgende Orte:

 Schadau (Gemeinde St. Peter in der Au), Ort bei St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Sadowo (Grudziądz), Ort in der Landgemeinde Grudziądz, Polen (dt. Schadau)
 Szadowo, Ort in der Landgemeinde Kwidzyn, Polen (dt. Schadau)
 Szadówko, Ort in der Gemeinde Landgemeinde Kwidzyn, Polen (dt. Klein Schadau)
 Szadowski Młyn, Ort in der Landgemeinde Kwidzyn, Polen (dt. Mühle Schadau)

 Schloss Schadau, in Thun, Kanton Bern

Siehe auch:
 Schadow